Pierce County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Pierce County, Georgia 
 Pierce County, Nebraska 
 Pierce County, North Dakota 
 Pierce County, Washington
 Pierce County, Wisconsin